

Geografia 
 Agre – località nel comune di Sedico, nota anche per un riparo dell'età del bronzo in Veneto

Persone 
 Peter Agre – biologo statunitense, premio Nobel per la chimica 2003
 Bernard Agré – cardinale e arcivescovo cattolico ivoriano